50 – rok
 50 p.n.e.
 50 (liczba)
 50 – album Maryli Rodowicz
 50 – album Ricka Astleya
 50 Cent – raper